Osoby o tym nazwisku:
 Bruno Knutzen – duński duchowny zielonoświątkowy
 Egill Knutzen – norweski szermierz
 Martin Knutzen – niemiecki filozof